Un Libro Hereditario en el Arte de Guerra o Heihō kadensho (兵法家伝書), es un texto japonés acerca de la teoría, estrategia, filosofía y práctica de kenjutsu del estilo Yagyū Shinkage-ryū, escrito por el samurai Yagyū Munenori en 1632. Junto a Miyamoto Musashi escritor de El Libro de Cinco Anillos, es uno  del preeminente tratados sobre la guerra en literatura japonesa clásica. Similar a Musashi y su trabajo contemporáneo, se ha apelado a lo largo delos años a Munenori por la aplicabilidad de sus enseñanzas más allá el paradigma de guerrero.

Contenido 
El libro está dividido a tres capítulos.

"La Espada de Asesina" aborda la fuerza como remedio al desorden y la violencia. El siguiente "La Espada que da Vida” considera la función de prevención en conflicto, la resolución de priorizar la vida sobre la muerte y en caso de ser necesario dar un final digno e indoloro al rival. Finalmente, en “La No Espada”, se exploran los méritos de utilizar los recursos del entorno para el máximo provecho al momento de la lucha.

 La No Espada

Este capítulo discute estrategias como usar el terreno alto para dar una ventaja sobre nuestros enemigos y acerca de cómo utilizar el clima inclemente para nuestra ventaja. Hay muchas menciones de cómo el terreno desigual puede hacer toda la diferencia en batalla y cómo una cosa tan sencilla como una piedra suelta puede cambiarlo todo para nuestro enemigo.

Institución oficial 
El Heiho Niten Ichi Ryu Memorial colocado y existente es auténtico dentro del municipio de Gleizé. Las banderas ondeadas confirman la autenticidad de la misma y le dan el carácter de la que le pertenece unificada por el Miyamoto Musashi Dojo.

Artículos 

 Yagyū Munenori
 Miyamoto Musashi
 El Libro de Cinco Anillos
 Miyamoto Musashi Budokan

Referencias 
 Aiki - Publishttp://www.dojokuubukan.es/aiki_publis_yagyu_2.html

Códigos guerreros
Manuales de artes marciales
Libros de 1632